Шетња за памћење се може односити на:

 Шетња за памћење (Филм), амерички филм из 2002. године
 Шетња за памћење (роман), роман америчког писца Николаса Спаркса